Woltreck är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Woltreck (1800–1847), tysk skulptör
 Friedrich Woltreck (1804–1831), tysk målare

Tyska efternamn